Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2001 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 21 do 28 stycznia 2001 w hali Zimný štadión Ondreja Nepelu w Bratysławie.

Tytuł mistrza świata w konkurencji solistów wywalczył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek jego rodaczka Irina Słucka. W parach sportowych triumfowali reprezentanci Rosji Jelena Bierieżna i Anton Sicharulidze, zaś w parach tanecznych Włosi Barbara Fusar-Poli i Maurizio Margaglio.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2000 roku ukończyli 15 rok życia. Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2001
2001 w sportach zimowych
Sport w Bratysławie
2001 na Słowacji